Oneca di Pamplona (860- prima metà del X secolo), figlia di García I Íñiguez, re di Navarra, e moglie del conte di Aragona Aznar II;
Onneca Sánchez di Navarra, figlia del re di Navarra Sancho I Garcés di Navarra e regina consorte di León;
Oneca Fortúnez (ca. 850-?) figlia del re di Pamplona, Fortunato Garcés, che sposò, nell'868 circa, il futuro emiro di Cordova ʿAbd Allāh ibn Muḥammad, a cui diede Muḥammad. Ripudiata, lasciata Cordoba, nell'880, col padre Fortunato, nello stesso anno, in seconde nozze sposò il cugino, Aznar Sánchez di Larraun, a cui diede una figlia, Toda di Navarra, che andò sposa a Sancho I Garcés
Onneca Velázquez (IX secolo), figlia di Velasco, nobile di Pamplona, che andò sposa al primo re di Pamplona, Íñigo I Íñiguez Arista
Oneca Rebele di Sangüesa (IX secolo), sposò il co-regnante di Pamplona,Garcia II Jimenez
Oneca di Guascogna (VIII-IX secolo), figlia di Garcia di Guascogna, che era stata la seconda moglie del capo dei Banu Qasi (Musá ibn Fortún di Tudela, signore con possedimenti nella valle dell'Ebro), madre di Musa II, poi moglie di Íñigo Jiménez Arista, e madre del primo re di Pamplona, Íñigo I Íñiguez Arista